Herat (provincie), een provincie in Afghanistan
 Herat (stad), de hoofdstad van deze provincie en het district dat ermee samenvalt
 Luchthaven Herat, de luchthaven bij deze plaats